

Au cinéma  
 Les Hommes, un  film de 1964, réalisé par Albert Riéra ; 
 Les Hommes, un film de 1973, réalisé par Daniel Vigne ;  
 Les Hommes (titre original Tghamardik), un film soviétique, réalisé par Edmond Keossaian et sorti en 1973 ;  
 Les Hommes, documentaire réalisé par Ariane Michel et sorti en 2006.

En arts plastiques 
 Les Hommes (en , Tghamardik), un groupe statuaire sculpté par David Minassian et situé à Erevan, en Arménie.